Stockbach heißen folgende Gewässer:

 Stockbach (Brettach), linker Zufluss der Brettach (Kocher) bei Stock, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Stockbach (Fränkische Rezat), rechter Zufluss der Fränkischen Rezat zwischen Ober- und Mitteldachstetten, Gemeinde Oberdachstetten, Landkreis Ansbach, Bayern
 Stockbach, rechter Hauptstrang-Oberlauf bis nahe Stulln des Stollner Ochsengrabens, linker Zufluss des Hüttenbachs (zur Naab) bei Stulln, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Stockbach (Leitenbach), rechter Zufluss des Leitenbachs (zur Sulzach) bei Erlmühle, Markt Dentlein am Forst, Landkreis Ansbach, Bayern
 Stockbach (Perlenbach), linker Oberlauf des Perlenbachs (zur Schwesnitz) bis Reichenbach, Stadt Schönwald, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Stockbach (Stunzach) oder Rohrbach, linker Zufluss der Stunzach am Weiler Fabrikle / Sägmühle, Gemeinde Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Stockbach (Südaue), Zufluss der Südaue in Barsinghausen, Region Hannover, Niedersachsen
 Stockbach (Türkenbach), linker Zufluss des Türkenbachs (zum Inn) in Obertürken, Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stockbach (Venter Ache), rechter Zufluss der Venter Ache vor Heiligkreuz, Gemeinde Sölden, Bezirk Imst, Tirol
 Stockbach (Wipper), Zufluss der Wipper im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt

 Langenstockbachl, linker Oberlauf des Wurzbachs (zur Warmen Steinach) im Gemeindegebiet von Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Zollstockbach, linker Zufluss der Jagst vor der Rotmühle, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Stockach
 Stockerbach